A 2022. évi téli olimpiai játékokon az alpesisí férfi műlesiklás versenyszámát február 16-án rendezték. Az aranyérmet a francia Clément Noël nyerte. A Magyarországot képviselő Kékesi Márton a 33. helyen végzett.

Naptár 
Az időpontok helyi idő szerint (UTC+8), zárójelben magyar idő szerint (UTC+1) olvashatóak.

Eredmények 
A versenyzők két futamot teljesítettek, a két futam időeredményeinek összege határozta meg a végső sorrendet. Az időeredmények másodpercben értendők.

Források 

Alpesisí a 2022. évi téli olimpiai játékokon